«Кино-театр.ру» — русскоязычный интернет-проект о российских и зарубежных кинофильмах, телесериалах и спектаклях, а также о кино- и театральных деятелях.

Описание 
Основан 21 июля 2006 года программистом Петром Киреевым. Главный редактор и генеральный директор портала — Жан Просянов, шеф-редактор — Ирина Тимофеева.

«Кино-театр.ру» изначально создавался как хобби для любителей кино и театра, затем перерос в информационный кинопортал и базу данных о кино и спектаклях. Первое время сайт специализировался на российском кино и театре, а с 2008 года стала появляться информация о зарубежном кино. В 2016 году на сайте произошёл редизайн. К 2019 году «Кино-театр.ру» располагал крупнейшей базой российских актёров, режиссёров и деятелей киноискусства, а также являлся агрегатором онлайн-кинотеатров.

По данным LiveInternet от 2019 года, посещаемость сайта — более 13,5 млн человек в месяц, просмотров — 50—70 млн в месяц. По данным SimilarWeb, сайт посещают 15,4 млн человек в месяц. По данным Alexa Internet, по посещаемости сайт занимает 73-е место в России.

В 2014 году велись переговоры о продаже кинопортала холдингу АФК «Система» за 8 млн долларов.

См. также 
 КиноПоиск

Примечания 

Базы данных фильмов в Интернете
Киносайты России